Двадцать седьмая симфония:

 Симфония № 27 (Гайдн), ок. начала 1760-х годов
 Симфония № 27 (Моцарт), 1773
 Симфония № 27 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1784
 Симфония № 27 (Мясковский), 1949

 0027